Brazeau est un patronyme et toponyme pouvant faire référence à:

Patronyme
Jay Brazeau (né en 1953), acteur, scénariste et compositeur canadien
Patrick Brazeau (né en 1974), homme politique canadien

Toponyme

Comté de Brazeau, district municipal de l'Alberta
Rivière Brazeau, rivière de l'ouest de l'Alberta
Réservoir Brazeau, réservoir artificiel de l'Alberta

Brazeau, ville du comté d'Oconto dans le Wisconsin
Brazeau, communauté non incorporée du comté de Perry dans le Missouri
Brazeau Township, canton du comté de Perry dans le Missouri

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme